Вавженьчи́це () — село в Польше в сельской гмине Иголомя-Вавженьчице Краковского повята Малопольского воеводства. Административный центр сельской гмины Иголомя-Вавженьчице.

География 
Село располагается в 29 км от административного центра воеводства города Краков.

История 
В средние века село принадлежало краковским епископам. Впервые село упоминается в 1245 году как «Laurinceviz». В 1281 году село упоминается под наименованием «Wawrzynczicze» (Вавжинчиче). В 1233 году краковский епископ Иво Одровонж построил в селе церковь святой Магдалины, которая сохранилась до нашего времени. В сочинении польского хрониста Яна Длугоша Вавженьчице упоминается как город. Налоговый реестр 1490 года и позднейшие документы не называют Вавженьчице городом. В 1827 году в селе было 220 домохозяйств и 1561 жителей.

До 1954 года село было административным центром сельской гмины Вавженьчице. В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 1834 человек.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Церковь святых Зигмунта и Марии Магдалины, построенная в XV веке. Памятник культуры Малопольского воеводства.

Примечания

Литература 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880—1885, Tom XIII, s. 149—150
 Atlas okolic Krakowa, wydawnictwo Compass, Kraków 2005

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета